Kaap Peron (Rockingham), een kaap in het zuidwesten van West-Australië
 Kaap Peron (Shark Bay), een kaap in het midwesten van West-Australië
 Kaap Peron (Tasmanië), een kaap in Tasmanië